Rajd Turcji 2018 (11. Marmaris Rally Turkey) – 11. Rajd Turcji rozgrywany w Turcji w dniach od 13 do 16 września 2018 roku. Był dziesiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Muğla. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Rajd wygrał estoński kierowca Ott Tänak, było to jego szóste zwycięstwo w rajdach WRC, dzięki któremu został najlepszym estońskim kierowcą w historii WRC. Drugie miejsce wywalczył jego kolega z zespołu Fin Jari-Matti Latvala. Dzięki temu zespół Toyoty świętował pierwszy od 20 lat dublet na podium, bo ostatni raz ten zespół dwie pierwsze pozycje w rundzie WRC zajął w sezonie 1998. Na Rajdzie Nowej Zelandii Carlos Sainz był lepszy od Didiera Auriola. Trzecie miejsce zajął Nowozelandczyk Hayden Paddon, dla którego była to siódma wizyta na podium rajdów WRC. Czwartą pozycję w WRC 2 zajął jedyny startujący Polak Kajetan Kajetanowicz - jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej - wygrał on dziewięć odcinków specjalnych w swojej klasie i był to jego pierwsze wygrane OS-y w WRC 2.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 45 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3 I Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS17

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 10 rundach 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2018
Turcja
2018 w Turcji